Aricia bezeichnet:
 den antiken Namen der italienischen Gemeinde Ariccia
 Aricia (Schmetterling), eine Gattung von Schmetterlingen